Акшинский район — административно-территориальная единица (район) в Забайкальском крае России. В рамках организации местного самоуправления ему соответствует муниципальное образование Акшинский муниципальный округ (в 2006—2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — село Акша.

География 
Район расположен на юге Забайкальского края на границе с Монголией.

На территории района расположены хребты Эрмана, Становик и южная оконечность Могойтуйского хребта.

Климат резко континентальный, характеризующийся жарким летом и холодной зимой. Средняя температура июля составляет +16-18°С, января −22-24°С. Выпадает 300—500 мм осадков в год.

На территории района расположен Акшинский заказник.

История 
Район образован 4 января 1926 года.

Население

Муниципально-территориальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления на территории района функционирует муниципальное образование Акшинский муниципальный округ (в 2006—2022 гг. — муниципальный район).

В существовавший с 2006 до 2022 года муниципальный район входили 12 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

В 2022 году муниципальный район и все входившие в его состав сельские поселения были упразднены и объединены в муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Акшинском районе 15 населённых пунктов.

Экономика 
Действуют: Акшинский лесхоз, филиал КГСАУ "Забайкаллесхоз", МУП «Акшинское пассажирское предприятие». Район связывает с обл. центром асфальтированная дорога.

Примечания

Ссылки 
 В энциклопедии Забайкалья